«Контакт» (Контакт-1) — комплекс динамической защиты первого поколения, разработанный в 1982 году силами НИИ стали для повышения защищённости бронетехники от кумулятивных боеприпасов и противотанковых ракет. Элемент защиты имеет индекс 4С20.
Принят на вооружение в 1985 году и устанавливался на танки Т-64БВ, Т-72Б, Т-55АМВ, Т-62МВ, и другие. При массе бронирования до двух тонн обеспечивает защищённость от кумулятивных средств на 50-80%

История создания 

Первое испытание динамической защиты провёл в июне 1944 года Сергей Иванович Смоленский, главный инженер тогда Московского филиала ЦНИИ конструкционных материалов. Он испытал первую схему этой защиты от 57-мм немецких бронебойных снарядов. В СССР работы по данной теме публиковались уже в конце 1940-х годов.

Опытные образцы динамической защиты, прошедшие полигонные испытания, были разработаны в СССР в 1960-е годы НИИ стали, под руководством академика Богдана Войцеховского. Однако, по целому ряду субъективных причин (предполагалось, что взрыв ЭДЗ навредит танковому десанту, расположившемуся «на броне») , производство динамической защиты в СССР не было начато до середины 1980-х годов.

Конфликт на Ближнем Востоке, а также демонстрация возможностей динамической защиты "Блэйзер" послужили своего рода толчком для работ по ДЗ в СССР. В июне 1982 года МО ставится ОКР "Контакт-1" по разработке ДЗ для танков Т-55, Т-62, Т-64А, Т-72Б и Т-80. Через полгода ДЗ была разработана и установлена на основные танки СССР и организовано ее массовое производство. В 1985 году навесной комплекс ДЗ "Контакт-1" с элементом динамической защиты 4С20 был принят на вооружение Советской Армии, но уже через 3 года «Контакт-1» стали заменять на более эффективный «Контакт-5».

Конструкция 

Динамическая защита «Контакт-1» состоит из отдельных элементов (ЭДЗ), которые монтируются поверх внешней брони танка.

КнДЗ «Контакт-1» обеспечивает:

 Выигрыш по массе в 10...20 раз (по сравнению с катаной стальной броней) при защите от кумулятивных противотанковых средств. Монтаж и обслуживания осуществляются только силами экипажа, время установки на подготовленный танк силами экипажа составляет (в среднем) 2 часа. 
 Несрабатывание ЭДЗ при обстреле из стрелкового оружия, воздействии напалма и горючих жидкостей. Ремонтопригодность, в т.ч. с применением электро- и газосварки.

Вес контейнера КнДЗ снаряженного двумя элементами 4С20 – 5,3 кг (без креплений). Масса комплекса различается от количества контейнеров, установленных на танке. В среднем около 1200- 1500 кг.

При установки КнДЗ «Контакт-1» к индексу базовой модификации модернизированного танка добавлялось обозначение «В». Для танков, установка ДЗ на которые предполагалась изначально (Т-72Б, первые серии Т-80УД и Т-80У и пр.), дополнительных обозначений не применялось.

Описание 

При пробитии элемента ДЗ кумулятивной струей ВВ, находящееся в нём, детонирует и металлические пластины корпуса ЭДЗ начинают разлетаться в противоположные стороны. При этом они пересекают траекторию струи, постоянно воздействуя на нее. Часть струи расходуется на пробитие этих пластин, а боковой импульс от соударения дестабилизирует струю. В результате воздействия ДЗ бронепробивные характеристики кумулятивных средств снижаются на 50-80%. На снижение бронепробивных характеристик бронебойных подкалиберных снарядов ДЗ типа "Контакт" влияния практически не оказывает.

См. также 

 Контакт-5
 Реликт (динамическая защита)

Примечания

Ссылки 
Статьи
 

 

 

 

 

Видео
 
 История динамической защиты: фильм телеканала «Звезда»

Системы динамической защиты бронетехники